Babin peut désigner :

Patronyme
 Charles Babin (1860-1932), ingénieur, explorateur et archéologue français ;
 Éric Babin (1959-2021), homme politique néo-calédonien ;
 François Babin (1651-1734), théologien français ;
 Jean Babin-Chevaye (1863-1936), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Babin, conseiller du roi et trésorier de France en Bretagne au  ;
 Louis Babin, compositeur, chef d'orchestre, chef de chœur et trompettiste québécois ;
 Louis Mathurin Babin-Chevaye (1824-1887), homme politique français ;
 Mickaël Babin (1970-), joueur de hockey sur glace français ;
 René Babin (1919-1997), sculpteur français ;
 Victor Babin (1908-1972), pianiste qui forma avec Vitya Vronsky un duo.

Toponymes

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Babin, village du powiat de Słupca
 Babin, village du powiat de Środa Wielkopolska
 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Babin, village du powiat de Gryfino
 Babin, village du powiat de Pyrzyce
dans d'autres voïvodies
 Babin, village de la Voïvodie de Lublin
 Babin, village de la Voïvodie de Basse-Silésie
 Babin, village de la Voïvodie de Mazovie

Babín, une commune du district de Námestovo, dans la région de Žilina

Babin Kal, village de la municipalité de Bela Palanka, dans le district de Pirot
 Babin Potok, village de la municipalité de Prokuplje, dans le district de Toplica

Babin Potok, village de la municipalité de Višegrad, dans la République serbe de Bosnie

Autres
Le Destin exécrable de Guillemette Babin, un film français de Guillaume Radot de 1947.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités